Rađenovići este un sat din comuna Budva, Muntenegru.  Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 2 locuitori).

Demografie

Referințe 

Localități din comuna Budva